Vučica kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Vučica (vattendrag i Kroatien),

Montenegro 

 Vučica (ort), 

Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Montenegroförgreningar